El término relámpago puede referirse a:

 Relámpago: resplandor muy vivo producido en las nubes por una descarga eléctrica.

 Relámpago del Catatumbo: fenómeno meteorológico que se desarrolla en el lago de Maracaibo (Venezuela).

 Relámpago: uno de los nombres con los que se conoce a la planta Adonis flammea.
 Relámpago: nombre utilizado por varios buques de la Armada Española.
 Relámpago:  lugar designado por el censo ubicado en el condado de Hidalgo en el estado estadounidense de Texas.
 Relámpago: luchador profesional mexicano nacido en 1981.
Relámpago: película de 1928 de Harold Lloyd.

Otros términos que incluyen la palabra «relámpago»:

 Relámpago de la Fuerza: ataque utilizado por los Sith en la saga de ficción Star Wars.
 Guerra relámpago: táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa.
 Pasteurización relámpago: proceso térmico aplicado a ciertos alimentos con el objeto de reducir las poblaciones de bacterias.
 Evaporación relámpago: proceso tecnológico que emplea la condensación.
 Torneo Relámpago: competición de fútbol paraguaya.
 Campeonato Relámpago de la Sección Profesional: competición de fútbol chilena.
Relámpago: pastel de masa choux.